

Cinema 
 Feet of Clay – film del 1917 diretto da Harry Harvey
 Anime nel turbine (Feet of Clay) – film del 1924 diretto da Cecil B. DeMille

Letteratura 
 Piedi d'argilla (Feet of Clay) – romanzo di Terry Pratchett del 1996